Антон Винклер (; 23 февраля 1954, Бишофсвизен, ФРГ — 8 октября 2016, Берхтесгаден, Бавария, Германия) — западногерманский саночник, выступавший за сборную ФРГ в конце 1970-х — начале 1980-х годов, чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (1980).

Спортивная карьера 
Начал участвовать в соревнованиях саночников в Кенигзее еще в школьном возрасте. Затем выступал за спортивный клуб RC Berchtesgaden из Берхтесгадена. В период между 1970 и 1973 годами он выиграл несколько немецких молодежных чемпионатов в одноместных и двухместных санях. В 17-летнем возрасте в 1972 году он выиграл свою первую международную медаль — серебро на чемпионате Европы среди юниоров и был дублером в составе сборной Германии на Олимпийских зимних играх в Саппоро (1972). Его наставником стал напарник по команде Йозеф Фендт, двукратный чемпион мира, а затем — президент Международной федерации санного спорта.

Принимал участие в двух зимних Олимпиадах, на играх 1976 года в Исбруке, выступая в программе мужских одиночных заездов смог подняться лишь до шестой позиции. На следующей своей Олимпиаде, 1980 года в Лейк-Плэсиде, в той же дисциплине занял третье место и получил бронзовую медаль.

Также являлся обладателем трёх наград чемпионатов мира, в его послужном списке одно серебро (одиночки: 1978) и два золота (одиночки: 1977; двойки: 1979). Один раз спортсмен поднимался на подиум чемпионата Европы — в 1977 году он одержал победу на состязаниях в Кёнигсзее. Лучший результат на Кубке мира показал в сезоне 1977/78, когда по итогам всех заездов занял в общем зачёте первое место, опередив знаменитого итальянца Пауля Хильдгартнера. Дважды выигрывал главный приз чемпионата Германии — в 1976 и 1980 годах и дважды был серебряным призером (1974 и 1975).

После зимних Олимпийских игр 1980 года он вышел на пенсию и работал тренером молодежных команд в Кенигзее. Впоследствии, получив специальность электрика, работал гражданским служащим в немецкой армии.

Примечания

Ссылки 
 Результаты олимпийской программы мужских саночных состязаний
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на Олимпийских играх
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на чемпионате мира
 Список чемпионов Европы в санном спорте
 Список обладателей Кубка мира в мужской одиночной программе

Саночники Германии
Саночники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы Европы по санному спорту